Stanisław Zalewski (1916-2001) – polski bokser i trener
 Stanisław Zalewski (1896-1958) – polski malarz i grafik
 Stanisław Zalewski (1907-1992) – polski żeglarz, olimpijczyk
 Stanisław Zalewski – dyrektor Cyrku Zalewski
 Stanisław Zalewski – działacz kombatancki, w 1999 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Przypisy